Das Stiftlandmuseum befindet sich in Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz. Dieses im Jahre 1975 eröffnete Heimatmuseum wurde vom Gerwigkreis e. V. im Oberpfälzer Waldverein in Waldsassen gegründet und zeigt in 56 Abteilungen einen anschaulichen Überblick über das mühevolle Leben der Untertanen des Klosters Waldsassen und im Stiftland in den vergangenen Jahrhunderten. Auch über die kulturelle und geschichtliche Vergangenheit des Stiftlandes, der Stadt und des Klosters Waldsassen gibt es zahlreiche Ausstellungsobjekte. Das Museum zeigt außerdem eine der größten Sammlungen alter Werkstätten in der Oberpfalz mit den damals verwendeten, heute fast vergessenen Handwerksgeräten. Hervorzuheben ist auch eine eindrucksvolle Sammlung von Mineralien aus dem geologisch interessanten, durch den Vulkanismus geprägten Gebiet der nördlichen Oberpfalz und dem Egerland, die bereits der Dichter Johann Wolfgang von Goethe bei seinen Aufenthalten in Franzensbad, Marienbad und Karlsbad erforschte und darüber berichtete.

Einzelnachweise 

Heimatmuseum in Bayern
Organisation (Waldsassen)
Gegründet 1975
Museum im Landkreis Tirschenreuth
Kultur (Waldsassen)